Захар Иванович Барковский (; 3 сентября 1911, д. Липлянск, Витебская губерния — 4 октября 1995) — работник советского сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда (1971). Заслуженный агроном БССР (1966). Кандидат сельскохозяйственных наук (1972). Участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Окончил Смоленский сельскохозяйственный техникум в 1933 году. В 1934—1939 годах — агроном совхоза «Поболово» Рогачевского района.

С июля по сентябрь 1941 г. работал на военно-полевом строительстве войск НКВД в Курской области. Затем на фронте, но попадает в окружение. Вырвавшись из вражеского кольца, он добирается домой. Работает в сельском хозяйстве, а затем уходит в партизанский отряд «Мститель», где воевал до июля 1944 г. заместителем комиссара отряда бригады К. С. Заслонова.

С 1944 года — директор сельскохозяйственной станции при Академии наук БССР, которая в 1956 году была преобразована в экспериментальную базу «Устье» Оршанского района В 1957 году окончил БСХА.
Звание Героя присвоено в 1971 году за успехи в развитии сельскохозяйственного производства.

В 1972 году защитил кандидатскую диссертацию на соискание учёной степени кандидата сельскохозяйственных наук на тему: «Приёмы создания и использования культурных пастбищ на дерново-подзолистых суглинистых почвах северо-восточной части Белоруссии»).

Награды 
Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 2-й степени, Трудового Красного Знамени, медалями, в том числе «За отвагу».

Память 
 На фасаде административного здания экспериментальной базы «Устье» в 2011 году в честь З. И. Барковского установлена мемориальная доска.
 В Белорусской государственной сельскохозяйственной академии(г. Горки Могилёвской области, Республика Беларусь) на аллее Героев Советского Союза и Социалистического труда в его честь посажен каштан и установлен мемориальный знак.

Примечания

Литература 
 Барковский С. Преодолеть инертность // Витебский рабочий. — 1988. — 22 апр. — С. 3.
 Барковский Захар Иванович // Память : историко- документальная хроника Сенненского района / сост. С. В. Шейко; художник Э. Э. Жакевич. — Минск, 2003. — С. 524.
 Вепарок Г. Человека аттестует нива // Ленинский призыв (Орша). — 1971. — 17 апр. — С. 2
 Королев Г. 120 страниц истории // Витебский рабочий. — 1987. — 28 апр. — С. 2
 Королев Г. Земля — кормилица // Знаменосцы трудовой славы / сост. Г. С. Гужва, В. Г. Скопа, Е. Я. Рыклин. — Мн., 1984. — С. 33-38.
 Лазука И. Помнят его в «Устье» // Голос Сененщины. 06.01. — С. 2.
 Главная должность. — Минск, 1973.

Ссылки 

 Барковский Захар Иванович 

Партизаны Великой Отечественной войны
Партизаны Белоруссии
Заслуженные агрономы Белорусской ССР
Агрономы Белоруссии
Выпускники Белорусской сельскохозяйственной академии
Директора совхозов